Аджинджал — абхазская фамилия.

Известные носители:
 Аджинджал, Ахра Алексеевич (род. 1962) — абхазский живописец, график, искусствовед.
 Аджинджал, Беслан Алексеевич (род. 1974) — советский и российский футболист.
 Аджинджал, Боча Миджитович (1937—2019) — абхазский советский и российский искусствовед и общественный деятель.
 Аджинджал, Зоя Квашовна (род. 1937) — советская и абхазская художница-график, педагог, иллюстратор.
 Аджинджал, Иван Андреевич (1896—1963) — абхазский советский учёный-этнограф.
 Аджинджал, Нора Ирадионовна (род. 1950) — главный дирижёр и художественный руководитель Государственной хоровой капеллы Абхазии.
 Аджинджал, Руслан Алексеевич (род. 1974) — советский и российский футболист.
 Аджинджал, Шалодиа Мадзарович (1932—2015) — абхазский писатель, драматург, киносценарист, журналист, государственный деятель, народный писатель Абхазии.

См. также 
 Джинджолия